«Няня» () — американский фильм ужасов 2022 года режиссёра Никиату Джусу. Главные роли в фильме исполнили Анна Диоп, Мишель Монаган и Морган Спектор. Джейсон Блум выступил в качестве исполнительного продюсера через свою компанию Blumhouse Television.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 22 января 2022 года. Премьера в ограниченном кинопрокате запланирована на 23 ноября 2022 года.

Сюжет 
Аиша, нелегальная иммигрантка из Сенегала, нанимается в качестве няни для дочери богатой пары из Манхэттена. Она легко завоевывает расположение вверенной ей девушки Роуз. В процессе Аиша обнаруживает, что брак её родителей негармоничен. Мать Роуз — помешанная на контроле, а её яркий отец работает фотожурналистом. Сама Аиша скучает по своему сыну, оставшемуся в Африке. Она надеется, что её работа позволит ей в скором времени пригласить его к себе в США. Когда появление сына Аиши становится всё ближе, сверхъестественное присутствие начинает вторгаться как в её сны, так и в реальность.

В ролях 
 Анна Диоп — Аиша
 Мишель Монаган — Эми
 Синкуа Уоллс — Малик
 Морган Спектор — Адам
 Роуз Деккер — Роуз

Производство и премьера 
13 апреля 2021 года стало известно, что Никиату Джусу дебютирует в режиссуре с фильмом «Няня». Джусу также написала сценарий к фильму, который вошёл в «Черный список 2020 года». В июне 2021 года к актёрскому составу фильма присоединились Анна Диоп, Мишель Монаган, Синкуа Уоллс, Морган Спектор и Филиция Рашад.

Съёмки начались в июне 2021 года в Нью-Йорке.

Мировая премьера фильма состоялась 22 января 2022 года на кинофестивале «Сандэнс», где фильм получил «Большой приз американского жюри». Фильм также был показан на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2022 года, а затем на фестивале AFI Fest в ноябре 2022 года. Премьера в ограниченном кинопрокате запланирована на 23 ноября 2022 года.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 91 % основанный на 46 отзывах, со средней оценкой 7.40/10. Консенсус критиков гласит: «Благодаря сильной игре главной героини, умный и тревожный фильм стал многообещающим дебютом для сценариста и режиссёра Никиату Джусу». На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 66 баллов из 100 на основе 10 отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Примечания 

Фильмы ужасов 2022 года
Фильмы Amazon Studios
Фильмы ужасов США
Фильмы Blumhouse Productions
Фильмы о нянях
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»